Ольга Владимирова Кремлева () — российская футболистка, начинала в «Булате» (Златоуст). Выступавшая в разные годы за «Сибирячку» (Красноярск), ЦСК ВВС (Самара), «Ладу» (Тольятти) и «Россиянку». Выступала за национальную сборную России на чемпионате Европы в 2001 году.

Статистика выступлений

Клубная 

 в 2004 забила 1 гол на международном турнире «Кубанская весна-2004» (станица Полтавская, Краснодарский край)
 в 2005 забила 1 гол в финале турнира Italy women’s cup

Командная 
 Чемпионка России (2): 2001, 2006
 Вице-чемпионка России (2): 2005, 2007
 Бронзовый призёр чемпионата России (4): 1995, 1999, 2000, 2003

Сборная 
 В 2008 году забила 1 гол в отборочном матче Чемпионата Европы 2009

Личные 
 Забила 4 мяча в Кубке УЕФА выступая за «ЦСК ВВС» (Самара) в 2002 году, 3 мяча за «Ладу» (Тольятти) в 2003 году и 8 мячей за «Россиянка» (Красноармейск)
 играла в 1/4 Кубка УЕФА против «Арсенала» (Лондон) в составе «ЦСК ВВС» в 2002 году

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте amfr.ru
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль на сайте ffmo.ru
 Профиль на сайте РФС

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Енисей»
Игроки ЖФК «Идель»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Торпедо» Москва